

Сент-Томас — місто, штат Міссурі
 Сент-Томас — місто, штат Північна Дакота
 Сент-Томас Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсільванія